Тутек, или тутэк () — азербайджанский, армянский, таджикский, горских евреев, татов (под названием тютяк) духовой музыкальный инструмент флейтового типа, распространённый с древних времён, главным образом, среди пастухов. Представляет собой трубку с 6—7-ю игровыми отверстиями. В Азербайджане разновидности тутека большого и малого размеров используются, преимущественно, в качестве солирующих инструментов в составах ансамблей и оркестров народных инструментов.

Изготовление 
Имеет цилиндрический ствол, инструмент изготавливается из абрикоса, ореха, шелковицы (тутовое дерево) или из тростника. На стволе, имеющем в длину 280—300 мм, а в диаметре — 20 мм, с лицевой стороны просверливаются 6-7 отверстий, а с тыльной — одно.

Звучание 
Звучание тихое, нежное в низком регистре, громкое, свистящее — в высоком. На тутеке играют главным образом пастухи и погонщики волов: исполняют на нём (соло) песни, танцы и программные инструментальные пьесы, часто виртуозные, богато украшенные мелизмами; используется и в ансамблях. Звукоряд инструмента охватывает диапазон от «си» малой октавы до «до» третьей октавы. Умелый исполнитель может увеличить этот диапазон на несколько звуков.

См. также 
 Азербайджанская музыка
 Азербайджанская народная музыка
 Азербайджанские музыкальные инструменты

Примечания

Литература 

 
 
 

Азербайджанские музыкальные инструменты
Флейта со свистковым устройством